Avemarie ist der Familienname folgender Personen: